Walldorf est le nom de deux communes d’Allemagne :
 Walldorf en Bade-Wurtemberg ;
 Walldorf (Werra) en Thuringe.